Quiberon peut désigner plusieurs toponymes en France :
 Quiberon, la commune du Morbihan en Bretagne
 Saint-Pierre-Quiberon, la commune du Morbihan en Bretagne
 La baie de Quiberon, dans le Morbihan en Bretagne
 La presqu'île de Quiberon, fermant la baie homononyme en Bretagne
 L'anse de Quiberon, dans les îles Kerguelen des Terres australes et antarctiques françaises

Histoire 
 L'Expédition de Quiberon, une opération militaire de contre-révolution en 1795
 La bataille de Quiberon, de 1795 dans le cadre des chouanneries